Вормс (нем. Worms, англ. Worms) — многозначный термин.

Топоним 
 Вормс — город в Германии, земля Рейнланд-Пфальц.
 Вормс (Вормси) — остров в Эстонии.

Фамилия 
 Вормс, Аарон (1754—1836) — немецкий раввин, главный раввин Меца.
 Вормс, Альфонс Эрнестович (1868—1939) — русский юрист и экономист, профессор МГУ.
 Вормс, Берта (1868—1937) — бразильский портретист.
 Вормс, Густав (1836—1910) — французский театральный актёр.
 Вормс, Рене (1869—1926) — французский социолог.

Другое 
 Worms — серия компьютерных аркадных игр английской компании «Team17».
 WoRMS (World Register of Marine Species) — электронная база данных таксонов морских организмов.